Catlin Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Catlin Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
  du comté de Marion dans le Kansas.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships